Ел Питалиљо има више значења:

 Ел Питалиљо (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Питалиљо (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику